Le psaume 70 peut désigner :
 le psaume 70 (69) : psaume 70 selon la numérotation hébraïque, psaume 69 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 71 (70) : psaume 71 selon la numérotation hébraïque, psaume 70 selon la numérotation grecque.